Andreas Reisinger je lahko:

 Andreas Reisinger (hokejist) (* 1988), avstrijski hokejist
 Andreas Reisinger (nogometaš) (* 1963), bivši avstrijski nogometaš